Giovanni Battista d'Ornano – generale francese
 Philippe Antoine d'Ornano – generale francese
 Vannina d'Ornano – nobile italiana